Rektifikat kann meinen:

 Rektifikation (Verfahrenstechnik)
 Korrektur eines Schriftstückes